Frejlev kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Frejlev (Aalborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Frejlev Sogn, Aalborg Kommune
 Frejlev (Guldborgsund Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Kettinge Sogn, Guldborgsund Kommune